

Biografia
Figlio di Federico IV e di Margherita di Carinzia, ottenuti i titoli di burgravio di Norimberga, Bayreuth e Ansbach alla morte del padre, gli succedette l'unico figlio, Federico V.

Matrimonio ed eredi
Giovanni sposò Elisabetta di Henneberg, figlia di Bertoldo VII (1272-1340) "il Saggio" della stirpe degli Henneberg, dalla quale ebbe cinque figli:
 Margherita, sposò Stefano II di Baviera;
 Elisabetta;
 Anna;
 Adelaide;
 Federico.

Ascendenza

Note

Altri progetti 

Casa Hohenzollern